Bidegain puede hacer referencia a:

Personas 

Jean-Baptiste Bidegain, miembro del Gran Oriente de Francia.
Oscar Bidegain, político argentino.
Pedro Bidegain, político y dirigente deportivo argentino.

Miscelánea 

Estadio Pedro Bidegain, más conocido como Nuevo Gasómetro, estadio del club argentino San Lorenzo de Almagro.

Bidegain es un apellido de origen vasco-francés. Su significado es sobre el camino.